

Села:
 Лантратівка — Луганська область, Сватівський район
 Лантратівка — Сумська область, Охтирський район

Залізниця:
 Лантратівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці

Пункт контролю:
 Лантратівка — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією у селі Лантратівка